Боровик — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена на реке Лочкина в 60 километрах к северу от Пскова, на автодороге 58К-405 Лочкино  — Теребище.

В деревне находится Покровская церковь, построенная в 1897 году. Имеется маленький магазинчик и закрытое отделение связи. Через деревню курсирует автобусный маршрут № 318 Псков — Балсово по средам 2 рейса (утром и вечером),  по пятницам и воскресеньям 1 рейс (вечером) для вывоза на выходные и возврата в город.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района